

Patronyme 

 Alberto Volpi (1962-), coureur cycliste italien ;
 Alfredo Volpi (1896-1989), peintre brésilien ;
 Alice Volpi (1992-), escrimeuse italienne ;
 Christian Volpi (1965-), joueur de water-polo français ;
 Franco Volpi (1952-2009), philosophe italien ;
 Franco Volpi (1921-1997), acteur italien ;
 Gaetano Volpi (1689-1761), écrivain italien ;
 Giovanni Antonio Volpi (1686-1768), écrivain italien ;
 Giovanni Volpi (1860-1931), évêque italien ;
 Giovanni Volpi, (1938-) entrepreneur italien 
 Giuseppe Volpi (1877-1947), entrepreneur et homme politique italien ;
 Grazia Volpi (1941-2020), productrice de films italien ;
 Jorge Volpi (1968-), écrivain mexicain ;
 Primo Volpi (1916-2006), coureur cycliste italien ;
 Sergio Volpi (1974-), footballeur italien.

Architecture 
 Le villa Barbaro dite villa Volpi est une villa d'Andrea Palladio, sise à Maser dans la province de Trévise, en Vénétie.

Cinéma 
 La coupe Volpi est un prix d'interprétation remis lors de la Mostra de Venise.
Patronyme italien